Por Kino puede referirse a:

Localidades 
 Bahía de Kino, población mexicana del Estado de Sonora.
 Magdalena de Kino, población mexicana del Estado de Sonora.

Nombres 
 Eusebio Francisco Kino, sacerdote italiano.
 Makoto Kino, personaje de la serie Sailor Moon.

Música 
 Kino, grupo de rock progresivo del Reino Unido.
 Kinó, grupo de rock de la Unión Soviética.

Juegos 
Kino y Kino 5, ambos son juego de azar chilenos de la empresa Lotería de Concepción.
 Kino Táchira, juego de lotería de la Lotería del Táchira (Venezuela), vigente desde 1991.

Miscelánea 
El movimiento Kino de cine alternativo.
 Kino, programa libre de edición de vídeo.

Enlaces externos